Герасим Бранковић се може односити на:
 Герасим (световно Никола Радоња) Бранковић, светогорски монах и син севастократора Бранка (умро 3. децембра 1399) 
 Герасим (световно Гргур) Бранковић, светогорски монах и син Вука Бранковића (умро 13.03. 1408)